William Barr – szkocki historyk, specjalista w dziedzinie dziejów wypraw arktycznych, autor książek.

Prace 
 Baron Eduard von Toll's Last Expedition: The Russian Polar Expedition, 1900-1903
 The First Soviet Convoy to the Mouth of the Lena.
 The Drift of Lenin's Convoy in the Laptev Sea, 1937 - 1938. (full text)
 The First Tourist Cruise in the Soviet Arctic.
 The Last Journey of Peter Tessem and Paul Knutsen, 1919.
 Otto Sverdrup to the rescue of the Russian Imperial Navy.
 Imperial Russia's Pioneers in Arctic Aviation.
 First convoy to the Kolyma: The North-East Polar Expedition, 1932-1933.
 Severnaya Zemlya: the last major discovery.
 The voyage of Sibiryakov, 1932.
 Rusanov, Gerkules and the Northern Sea Route.
 Alexander Vasyl'yevich Kolchak: Arctic scientist and explorer.
 Right place: wrong skeleton! The Musk-Ox.
 The polar voyages of Captain Eduard Dallmann, whaler, trader, explorer 1830–96. (with Reinhard Krause and Peter-Michael Pawlik).
 Aleksandr Stepanovich Kuchin: The Russian who went South with Amundsen.

Linki zewnętrzne 
 http://www.nationalgeographic.com/adventure/0011/bts.html

Szkoci
Brytyjscy historycy
Urodzeni w XX wieku